Aleksandr Biełow (skoczek narciarski) (ur. 1981) – rosyjski skoczek narciarski,
 Aleksandr Biełow (koszykarz) (ur. 1951 – zm. 1978) – radziecki koszykarz.
 Aleksandr Biełow (metalurg) (ur. 1906 – zm. 1991) – radziecki metalurg.